Anders Olsson ist der Name folgender Personen:

* Anders Olsson (Politiker, 1810) (1810–1900), schwedischer Politiker
 Anders Olsson (Komponist) (1865–1952), schwedischer Komponist
 Anders Olsson (Politiker, 1885) (1885–1974), schwedischer Politiker
 Anders Olsson (Literaturwissenschaftler) (* 1949), schwedischer Literaturwissenschaftler und Autor
 Anders Olsson (Schwimmer) (* 1965), schwedischer Schwimmer 
 Anders Olsson (Eishockeytrainer) (* 1975), schwedischer Eishockeytrainer
 Anders Olsson (Schachspieler) (* 1981), schwedischer Schachspieler